il comune Siurgus Donigala della Provincia di Cagliari;
 la frazione Donigala Fenughedu di Oristano, comune soppresso nel 1927.